Amaranth – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Amaranth – singel zespołu Nightwish

Zobacz też:
Amarant